Der Genesis GV60 ist ein Crossover-SUV der zur Hyundai Motor Company gehörenden Marke Genesis. Als Schwestermodell zum Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 nutzt er ebenfalls die dedizierte Elektroauto-Plattform Electric Global Modular Platform (E-GMP).

Geschichte 
Im August 2021 präsentierte Genesis mit dem GV60 nach dem Electrified G80 das zweite Elektroauto der Marke. In der Modellpalette ist der GV60 unterhalb des GV70 positioniert. Anders als G80 und GV70 ist er ausschließlich vollelektrisch verfügbar.

Die Markteinführung auf dem südkoreanischen Heimatmarkt erfolgte im Oktober 2021. Der europäische Markt folgte im Juni 2022.

Sicherheit 
Im Sommer 2022 wurde der Genesis GV60 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik 
Wie bei den Schwestermodellen aus dem Konzern kommt eine 800-Volt-Technik zum besonders schnellen Aufladen zum Einsatz. Die Ladezeit von 10 bis 80 % beträgt so nur 18 Minuten. Bei allen Varianten des GV60 gibt es den gleichen Lithium-Polymer-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 77,4 kWh. Der Motor der Version mit Hinterradantrieb leistet 168 kW (229 PS) und hat 350 Nm Drehmoment. Mit Allradantrieb wird eine Systemleistung von 234 kW (318 PS) und 605 Nm Drehmoment erreicht. Das Performance-Modell bietet 320 kW (435 PS) Systemleistung und 605 Nm Drehmoment, die im Boost-Modus noch einmal gesteigert werden. Die maximale Reichweite gibt der Hersteller mit 517 km an. Zur Wahl stehen drei unterschiedliche künstliche Fahrgeräusche bei niedrigen Geschwindigkeiten. Zum Modelljahr 2023 erhielt der GV60 als erstes Serienmodell weltweit ein schlüsselloses Zugangssystem per Gesichtserkennung.

 Werte in eckigen Klammern gelten für den Boost-Modus

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Elektroautomodell